Markazi-víztároló är en reservoar i Ungern.   Den ligger i provinsen Heves, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Budapest. Markazi-víztároló ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den högsta punkten i närheten är Hidas-bérc,  meter över havet,  km nordväst om Markazi-víztároló. Trakten runt Markazi-víztároló består till största delen av jordbruksmark. Den sträcker sig 1,9 kilometer i nord-sydlig riktning, och 1,6 kilometer i öst-västlig riktning.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Heves (provins)
Insjöar i Ungern större än 1 kvadratkilometer